Skabersjö kan syfta på:

 Skabersjö socken, socken i Skåne
 Skabersjö landskommun, tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Skabersjö församling, tidigare församling i Lunds stift –2002
 Skabersjö kyrka, kyrkobyggnad i Skabersjöby
 Skabersjöby, kyrkby i Skabersjö socken och småort i Svedala kommun
 Skabersjö distrikt, distrikt i Svedala kommun och Skåne län 2016–
 Skabersjö slott , slott i Skabersjö socken i Svedala kommun
 Skabersjö, bebyggelse kring Skabersjö slott
 Skabersjö IF, en fotbollsklubb som är verksam i Svedala
 Ivar Persson i Skabersjö (1901–1979), svensk politiker

Se även 
 Skabersjö mölla, mölla söder om Skabersjö bygata
 Skabersjöspännet, ett runristat spänne av brons från 700-talet hittat i Skabersjö, Skabersjö socken